Shinobi kan ha flera betydelser:

 Shinobi no mono – ett japanskt begrepp inom krigshistoria och populärkultur, se Ninja;
 Shinobiserien – en dator- och TV-spelsserie utvecklad av Sega
 Shinobi: Heart Under Blade – en japansk film från 2005